Дорон Эммануэль Кэлвин Лэмб (; родился 6 ноября 1991 года в Куинсе, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.

Спортивная карьера

Школа 
Лэмб родился в Куинсе, Нью-Йорк. Он окончил академию Ок-Хилл в Виргинии.

Колледж 
В 2010 году Дорон поступил в Университет Кентукки. В регулярном сезоне 2011/2012 «Дикие коты» выиграли 30 игр и потерпели лишь одно поражение. С 24 января 2012 года команда прочно закрепилась на первом номере в общенациональном рейтинге AP. В плей-офф Юго-Восточной конференции «Кентукки» дошли до финала, где уступили команде Университета Вандербильта. На турнире NCAA Университет Кентукки уверенно выиграл все игры и 2 апреля стал чемпионом студенческого сезона. 18 апреля все пять игроков стартовой пятёрки «Диких котов» (Лэмб, Майкл Кидд-Гилхрист, Маркиз Тиг, Терренс Джонс и Энтони Дэвис) выставили свои кандидатуры на драфт НБА 2012 года.

НБА 
28 июня 2012 года Лэмб был выбран под 42-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Милуоки Бакс».

Выступал за «Орландо Мэджик в сезоне 2013/2014 годов. В июне 2014 года «Орландо» расторг его контракт. 22 сентября 2014 года Лэмб подписал соглашение с «Даллас Маверикс», приняв участие в тренировочном лагере команды, однако 25 октября оно было разорвано.

Европа 
25 ноября 2015 года он подписал контракт с черногорским клубом «Будучност». Вскоре он покинул клуб, проведя за него в общей сложности 3 матча, а 23 декабря он перешёл в турецкий Коньяспор. Однако через два дня он был отчислен, из-за проваленного медицинского осмотра. 8 февраля 2016 года итальянский клуб «Торино» подписал с ним просмотровый контракт.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в колледже

Статистика в Д-Лиге

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Университета Кентукки 
 Профиль на NBADraft.net 
 Профиль на Scout.com 
 Профиль на Rivals.com 

Баскетболисты США
Игроки «Кентукки Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Техас Лэджендс»
Игроки «Уэстчестер Никс»
Игроки БК «Будучност»
Игроки БК «Нантер 92»
Игроки БК «Лаврио»
Игроки БК «Дарюшшафака»